De grijze elenia (Myiopagis caniceps) is een zangvogel uit de familie Tyrannidae (tirannen).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 4 ondersoorten:
 Myiopagis caniceps absita: O-Panama.
 Myiopagis caniceps parambae: W-Colombia en NW-Ecuador.
 Myiopagis caniceps cinerea: van O-Colombia en Z-Venezuela tot O-Ecuador, NO-Peru en NW-Brazilië.
 Myiopagis caniceps caniceps: van ZO-Brazilië tot Bolivia, Paraguay en N-Argentinië.

Externe link
Avibase

Tirannen
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Neotropisch gebied